Por Merom pode estar à procura de:

 Lago Merom, lago de Israel
 Merom, cidade dos Estados Unidos
 Merom, variação do processador Intel Core 2 para dispositivos móveis

Desambiguação